Наумовский сельский округ

Российская Федерация

Рязанская область 

 Наумовский сельский округ Рязанского района (до 2006 года)

Томская область 

 Наумовский сельский округ Томского района (упразднён)

Казахстан

Акмолинская область 

 Наумовский сельский округ Аккольского района